CIS, inicials del Centre d'Investigacions Sociològiques, institut autònom d'investigació sociològica que depèn del Ministeri de Presidència espanyol
 Cis, forma d'estereoisomerisme que descriu l'orientació dels grups funcionals dins una molècula, vegeu isomeria cis-trans
 Cis (Trento), municipi italià de la província de Trento 
 Estats del Cis Sutlej (Cis-Sutlej States), territori del Panjab sota domini britànic
 Cis (grup ètnic), grup ètnic del Benín.